Saint Mary River oder Saint Marys River oder St. Marys River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 St. Mary River (Kootenay River), Nebenfluss des Kootenay River, British Columbia
 St. Marys River (Nova Scotia), Fluss in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 St. Marys River (Maryland), Zufluss der Chesapeake Bay
 St. Marys River (Florida/Georgia), Grenzfluss zwischen Georgia und Florida
 St. Marys River (Maumee River), Nebenfluss des Maumee River in Indiana und Ohio

in Australien:
 St. Marys River (Cam River), ein Nebenfluss des Cam River

Sonstige:
 Saint Marys River (Huronsee), Grenzfluss zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada
 Saint Mary River (Oldman River), ein Nebenfluss des Oldman River in Montana und Alberta